Ceadrag era il figlio di Drasco e quando questi fu ucciso, nell'810, egli era presumibilmente ancora in ostaggio presso il re danese Göttrik, a causa degli eventi dell'808. Per questo motivo, o forse per la sua ancora troppo giovane età, o per entrambi i motivi, il titolo di Samtherrscher venne conferito allo zio Sclaomir, fratello di Drasco. Non è chiaro se questa decisione sia stata in qualche modo voluta o influenzata dall'imperatore dei Franchi Carlo Magno, al tempo ingombrante alleato degli Obodriti.

Nell'816 Ludovico il Pio, succeduto a Carlo Magno come imperatore dei Franchi, ricevette una delegazione di nobili obodriti che chiedeva la sostituzione di Sclaomir con Ceadrag. Ludovico accolse in parte questa richiesta e nell'817 chiese a Sclaomir di condividere la guida degli obodriti con suo nipote Ceadrag.

Questa decisione portò Sclaomir ad abbandonare di fatto l'alleanza con i Franchi e a cercare quella con i danesi. A seguito degli eventi successivi, Ludovico inviò nell'819 un esercito franco-sassone oltre l'Elba per punire Sclaomir che fu catturatto, portato ad Aquisgrana al cospetto dell'imperatore, accusato di tradimento da un tribunale composto da nobili obodriti e condannato all'esilio. Al tempo stesso la corona obodrita fu data a Ceadrag.

Non tutti i nobili obodriti erano tuttavia favorevoli a Ceadrag che nell'821 fu accusato di una cospirazione con i figli di Gudfred. Questo porò ad un tentativo di restaurazione di Sclaomir che tuttavia falli per la morte dello stesso Scalomir nel corso dell'anno 821.

Nella Dieta imperiale tenutasi a maggio dell'823 a Francoforte Ceadrag (assente) fu accusato nuovamente di tradimento. Nella Dieta successiva, tenutasi a novembre dello stesso anno presso Compendium, Ceadrag si presentò con una delegazione di nobili, scusandosi per la lunga assenza e discolpandosi dalle accuse ricevute. Ceadrad venne rimproverato, ma in riconoscimento dei meriti dei suoi antenati venne lasciato al suo posto e poté far ritorno nel suo regno portando anche dei doni da parte di Ludovico.

Nell'826 Ceadrag fu nuovamente accusato di tradimento e dovette comparire alla Dieta di ottobre ad Ingelheim dove fu trattenuto. Al tempo stesso Ludovico inviò una commissione di franco presso gli Obodriti per sentire direttamente l'opinione del popolo. Al loro ritorno i commissari riferirono che erano stati espressi pareri divergenti, ma che i più importanti e più rispettabili capi obodriti erano favorevoli al mantenimento di Ceadrag come regnante. Egli poté quindi fare ritorno nel suo regno, ma prima dovette lasciare degli ostaggi a garanzia del suo futuro comportamento.

Da allora (826), nelle fonti storiche ufficiali, Ceadrag non viene più citato, pertanto non è dato di sapere se nell'838/839 quando Ludovico inviò un esercito sassone contro gli Obodriti e i Veleti, egli fosse ancora in vita. In ogni caso questa azione pose fine all'alleanza franco-obodrita iniziata nel 780 da Carlo Magno e Witzan.

Secondo alcune fonti Ceadrag morì nell'830 lasciando un unico figlio, Goztomuizli.

Note

Bibliografia